Dürrnberg är en ort i Österrike.   Den ligger i distriktet Politischer Bezirk Hallein och förbundslandet Salzburg, i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Wien. Dürrnberg ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Dürrnberg är bergig åt sydväst, men åt nordost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Dürrnberg. Runt Dürrnberg är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Salzburg,  km norr om Dürrnberg. 

Omgivningarna runt Dürrnberg är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Land Salzburg
Kontrollbehov inkommande wikilänkar
Gränsorter i Europa